Čmelák může být:
 čmelák, rod hmyzu z čeledi včelovití
 Zlín Z-37 Čmelák český jednomotorový dolnoplošník, vyvinutý jako zemědělský letoun
 Čmelák – Společnost přátel přírody
 Lokomotiva ČME3, přezdívaná čmelák podle označení „ČME“